Андреевич — фамилия. Известные носители:

 Андреевич, Давид (? — ?) — украинский поэт первой половины XVII века.
 Андреевич, Елисавета (1923—1943) — югославская партизанка, участница Народно-освободительной войны Югославии, Народный герой Югославии.
 Андреевич, Яков Максимович (1801—1840) — подпоручик, декабрист, брат декабриста Андреевича 1-го Гордея Максимовича.
 Андреевич-Кун, Джордже (1904—1964) — сербский и югославский живописец, график, геральдик и медальер; действительный член Сербской академии наук и искусств.
 Андреевич (Евгений Андреевич Соловьёв; 1866—1905) — критик и историк литературы.